Попов, Степан:
 Попов, Степан Георгиевич (род. 1984) — белорусский самбист.
 Попов, Степан Ефимович (1904 — 2004) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.
 Попов, Степан Иванович (1912 — 1945) — лейтенант, Герой Советского Союза.